Dezimierung steht für:

 Dezimation, eine Militärstrafe im Römischen Heer;
 davon abgeleitet auch für eine starke Verringerung einer Population
 Abtastratenkonvertierung, die Reduktion der Abtastrate in der digitalen Signalverarbeitung

Siehe auch: